Вотербери има више значења:
 Вотербери (Конектикат)
 Вотербери (Вермонт)
 Вотербери (Небраска)